Овчинникова Люсьєна Іванівна ( 1931) — російська актриса.
 Овчинникова Олена Валеріївна ( 1982) — російська спортсменка, спеціалістка з синхронного плавання, олімпійська чемпіонка.
 Овчинникова Олена Василівна ( 1935) — український графік.
 Овчинникова Олена Сергіївна ( 1987) — українська спортсменка, боєць змішаного стилю.
 Овчинникова Юлія Юріївна ( 1985) — українська біологиня.

 Овчинникова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область, Росія

Див. також 
 Овчинников